Бжеский повет (Малопольское воеводство) ()  —  повет (район) в Польше, входит как административная единица в Малопольское воеводство. Центр повета  —  город Бжеско. Занимает площадь 590 км². Население — 92 983 человека (на 31 декабря 2015 года).

Административное деление 
 города: Бжеско, Чхув
 городско-сельские гмины: Гмина Бжеско, Гмина Чхув
 сельские гмины: Гмина Боженцин, Гмина Дембно, Гмина Гнойник, Гмина Ивкова, Гмина Щурова

Демография 
Население повета дано на 31 декабря 2015 года.

Достопримечательности 

 Замок в Дембно

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повета

Поветы Малопольского воеводства